En anatomie, l’ilium est un os du bassin.
 Ilium est un roman de Dan Simmons.
 Ilium est le nom latin de Troie. L'Église catholique nomme certains évêques au titre (tout théorique) d'Ilium (voir  d'Herbigny).